Карел Кучера (; ) — чешский , .

Учился в Бенешове и Праге. Преподавал историю в различных средних учебных заведениях Брно, Градеца-Кралове, Праги. Был другом и творческим последователем Ярослава Врхлицкого.

Стихотворения Кучеры, собранные в книгах «Basnĕ» (1883) и «Zapadlé hvĕsdy» (1890), написаны в классическом духе. Кроме того, Кучера переводил стихотворения и драмы Ибсена.

Примечания

Литература 
 

Писатели Чехии
Переводчики на чешский язык